Sant Josep de Prada és la capella del Convent de les Germanes Dominiques de la vila de Prada, a la comarca del Conflent, de la Catalunya del Nord.

Està situada. El Convent de les Germanes Dominiques és

Referències

Bibliografia 
 
 
 

Prada, Sant Josep De